56-й чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье среди мужчин прошёл 17 и 18 февраля 1962 года в Москве. В соревновании приняло участие 48 спортсменов из 20 стран мира. В 1955 году Москва уже принимала этот чемпионат.

Чемпионат прошёл на открытом Центральном стадионе имени Ленина. На трибунах несмотря на морозную погоду собралось около 107 000 человек, чтобы понаблюдать за ходом соревнований и поболеть за советских конькобежцев.

Чемпионом мира по сумме четырёх дистанций стал 24-летний советский конькобежец Виктор Косичкин. Голландец Хенк ван дер Грифт, победитель предыдущего чемпионата в Гётеборге, занял второе место, уступив Косичкину 0,8 очка. Третье место завоевал швед Ивар Нильссон.

На отдельных дистанциях малые золотые медали завоевали советские и шведские конькобежцы. Евгений Гришин и Борис Стенин победили на коротких дистанциях, 500 и 1500 метров соответственно. А шведы Ивар Нильссон и Йонни Нильссон первенствовали на длинных дистанциях — 5000 и 10000 метров.

Медалисты

Победители на дистанциях

Общий зачёт 

  * = с падением
  NC = не классифицирован
  NS = не стартовал
  DQ = дисквалифицирован

Интересные факты 
Незадолго до старта на чемпионате мира Виктору Косичкину перестали нравиться его коньки, перепробовав несколько новых пар, ни одна его не устраивала. В итоге Евгений Гришин предложил ему попробовать свои старые коньки, норвежские, довоенного производства. На этих старых коньках Косичкин и выиграл чемпионат.

Примечания

Ссылки 
 Результаты на сайте Schaatsstatistieken.nl

Международные соревнования по конькобежному спорту в СССР
Спорт в России в 1962 году
Февраль 1962 года
1962 год в Москве
Международные спортивные соревнования в Москве
Чемпионаты мира в СССР
Чемпионаты мира в России
Чемпионат мира по конькобежному спорту в классическом многоборье (мужчины)